

Geografia 

 White Horse – CDP del Dakota del Sud
White Horse – CDP del New Jersey

Musica 
 White Horse – gruppo musicale canadese
 White Horse – singolo dei Laid Back del 1983
 White Horse – singolo di Taylor Swift del 2008